Ю Не́сбё ( ; род. 29 марта 1960 года, Осло, Норвегия) — норвежский писатель и музыкант, ранее экономист и журналист. Обладатель нескольких литературных премий.

Несбё главный вокалист и автор песен норвежской рок-группы Di Derre.

Известность ему принесли детективные романы об инспекторе Харри Холе. Он также является автором детских книг о докторе Прокторе.

Биография 

Ю Несбё вырос в Молде. Мать Несбё работала библиотекарем, и у будущего писателя достаточно рано появился интерес к литературе.

В юности увлекался футболом, а в возрасте 17 лет играл за футбольный клуб «Мольде», пока не получил серьёзную травму колена. Из-за этого увлечения отметки в школе были весьма посредственные, что не позволило поступить в университет. После окончания школы три года служил в армии, где активно занимался самообразованием. После окончания службы в армии Несбё поступил в  по специальности экономист.

После окончания института работал брокером и журналистом. В 1992 году стал основателем группы Di Derre, которая в 1994 году с альбомом «Jenter & sånn» согласно VG-lista заняла первое место в Норвегии по продажам. В 1997 году была издана первая книга Несбё «Нетопырь», которая получила положительные отзывы критиков.

Несбё является увлечённым скалолазом; он поднимался по альпинистским трассам категории 7c. Живёт в Осло, рядом с бывшей женой и дочерью. В 2008 году основал Фонд Харри Холе, целью которого является обучение детей в развивающихся странах чтению и письму.

Творческий путь 
Несбё представляет агентство Salomonsson Agency.

«Главная особенность творческого метода Ю Несбё состоит в том, чтобы максимально глубоко увязать персональную судьбу героя с событиями, которые ему приходится расследовать».

Серия романов о Харри Холе 
Серия описывает Харри Холе, сотрудника криминальной полиции Осло, позже перешедшего в  (Kripos). Харри Холе страдает алкоголизмом (борьба с которым проходит через все книги серии), работает над раскрытием преступлений в норвежской столице, а также порой в других странах, от Австралии до Республики Конго. Холе, несмотря на пристрастие к спиртному и неуживчивый характер, раскрывает дела и задерживает опасных преступников, таких как серийные убийцы, грабители банков и члены русской мафии в Осло. Харри Холе также тратит существенное время на борьбу с собственными кошмарами, вызванными алкоголизмом и неустойчивой психикой. Холе скорбит о погибших друзьях-полицейских, и их образы постоянно напоминают ему о прошлом. Романы о Харри Холе являются многослойными, остросюжетными и часто описывают «деву в беде» — женщин в опасности, как, к примеру, в «Снеговике».

Серия романов о Докторе Прокторе 
Серия описывает историю Доктора Проктора, сумасшедшего профессора, ждущего своего звёздного часа, его соседки Лисе и её специфического приятеля Булле. Иногда показываются на горизонте злобные близнецы Трульс и Трюм Тране. Серия напоминает книги Роальда Даля. В ней говорится о «важности того, чтобы быть тем, кто ты есть, и о способности человеческого творческого потенциала и воображения придавать вам храбрость для того, чтобы быть собой».

Под псевдонимом Том Йохансен 
В октябре 2013 года было объявлено, что Ю Несбё под псевдонимом Том Йохансен написал как минимум три романа с названиями «Кровь на снегу», «Больше крови на воде» и «Похищение», которые намечались к изданию осенью 2014 года и весной 2015 года.
Также было объявлено, что кинокомпания Warner Bros. купила права на роман «Кровь на снегу» и планирует написать по его мотивам сценарий, снять фильм — возможно, с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Другие проекты 
Новый телевизионный детективный сериал под названием Okkupert («Оккупированные»), основанный на концепции Ю Несбё и произведённый совместно NRK в Норвегии и французско-немецкой телесетью Arte, вышел на экраны в 2015 году. Компания Yellow Bird, шведский продюсерский центр, снявший сериал Wallander и фильмы «Охотники за головами» и «Девушка с татуировкой дракона», начала работу над первым сезоном из десяти эпизодов в 2014 году. Сериал описывается как многослойный политический триллер, представляющий события, которые могли бы произойти, если бы в Норвегию по просьбе Евросоюза вторглась Россия, чтобы восстановить бесперебойные поставки нефти и газа в Европу.

Библиография

Харри Холе 
 1997 — «Нетопырь» («Полёт летучей мыши») ()
 1998 — «Тараканы» ()
 2000 — «Красношейка» ()
 2002 — «Не было печали» («Немезида», «Богиня мести») ()
 2003 — «Пентаграмма» ()
 2005 — «Спаситель» ()
 2007 — «Снеговик» () (по произведению снят одноимённый фильм)
 2009 — «Леопард» ()
 2011 — «Призрак» ()
 2013 — «Полиция» ()
 2017 — «Жажда» ()
 2019 — «Нож» ()

Доктор Проктор 
 2007 — Doktor Proktors prompepulver: «Доктор Проктор и его волшебный порошок»
 2008 — Doktor Proktors tidsbadekar: «Доктор Проктор и его машина времени»
 2010 — Doktor Proktor og verdens undergang: «Доктор Проктор и конец света (как бы)»
 2014 — «Доктор Проктор и великое ограбление»

Отдельные произведения 
 1999 — Stemmer fra Balkan/Atten dager i mai (совместно с Espen Søbye)
 2001 — Karusellmusikk (сборник рассказов)
 2007 — Det hvite hotellet;
 2008 — Hodejegerne: «Охотники за головами» (по произведению снят одноимённый фильм)
 2014 — Sønnen: «Сын»
 2015 — «Кровь на снегу»
 2015 — «И прольётся кровь» (по произведению снят фильм «Висящее солнце»)
 2018 — «Макбет»
 2020 — «Королевство»
 2021 — «„Ревность“ и другие истории»
 2021 — «„Крысиный остров“ и другие истории»

Премии и номинации 

 1997 — The Riverton Prize в номинации «Лучший норвежский детективный роман года» за роман «Нетопырь»
 1998 — The Glass Key Award в номинации «Лучший скандинавский детективный роман» 1998 за роман «Нетопырь»
 2000 — Премия The Norwegian Booksellers' Prize в номинации «Лучший роман 2000 года» за роман «Красношейка»
 2002 — Премия The Mads Wiel Nygaards Bursary за роман «Не было печали»
 2004 — Премия «Лучший когда-либо написанный норвежский детективный роман», присуждаемая Норвежским книжным клубом за роман «Красношейка»
 2010 — Номинация на премию Эдгара По за роман «Не было печали»
 2010 — Литературная премия Ассоциации норвежских критиков «За лучшую книгу для детей и юношества» за «Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje».
 2013 — премия Пер Гюнта (Норвегия)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ю Несбё на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Ю Несбё на сайте издательства «Иностранка» 

 
Норвежские писатели
Писатели Норвегии
Авторы детективной прозы
Рок-музыканты Норвегии
Игроки ФК «Молде»
Лауреаты литературной премии Ассоциации норвежских критиков